Haustellum anniae är en snäckart som först beskrevs av M. Smith 1940.  Haustellum anniae ingår i släktet Haustellum och familjen purpursnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Purpursnäckor
anniae